Widerstandsgruppe steht für
 in der Zeit des Nationalsozialismus allgemein eine Gruppe von widerständigen Menschen, siehe Widerstand gegen den Nationalsozialismus
 Widerstandsgruppe G, eine deutsche Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus von kommunistischen Jugendlichen in Stuttgart
 Widerstandsgruppe O5, eine österreichische Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch: